Bolesław V Wstydliwy – książę krakowski i sandomierski 1233-1279
 Bolko (Bolesław) V Husyta (Wołoszek, głogówecki) – książę głogówecki i prudnicki 1424-1460, również niemodliński, strzelecki
 Bolesław V warszawski – książę warszawski 1471-1478